Sättigungsthese 
 in der Volkswirtschaftslehre, siehe Sättigungsthese (Volkswirtschaftslehre)
 in Wirtschaftswissenschaften, siehe Sättigung (Wachstum)